UPS může znamenat:

 UPS (firma), United Parcel Service – americká zásilková služba
 zdroj nepřerušovaného napájení – elektrické zařízení známé také pod svou anglickou zkratkou UPS (Uninterruptible Power Supply)

Externí odkazy 
 

Zkratky